Frank James Marshall (1877 - 1944), Gran Mestre d'escacs estatunidenc
 Frank Wilton Marshall (nascut el 1946), productor i director de cinema estatunidenc
 Frank Marshall (futbolista) (1904 - 1928), jugador de futbol escocès
 Frank Marshall King (1883 - 1959), pianista i compositor català, fundador de l'Acadèmia Marshall